Imle ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Imle (1807–??), deutscher Xylograph und Fotograf
 Fanny Imle (1878–1965), deutsche Volkswirtschaftlerin und Schriftstellerin
 Wolfgang Imle (1909–2001), deutscher Jurist und Politiker (FDP)